Saint-Philippe du Roule – stazione della Metropolitana di Parigi
 Chiesa di Saint-Philippe-du-Roule – chiesa di Parigi